Kratten kan syfta på:

 Kratten – före detta järnbruk utanför Torsåker i Hofors kommun, se Kratte masugn
 Kratten, Västmanland – sjö i Fagersta
 Kratten, Vellinge kommun – småort i Skåne